:
 Dabaré, village du département de Bané (région Centre-Est) ;
 Dabaré, localité du département de Pabré (région Centre).